Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le detentrici delle ultime due edizioni, ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Alexa Guarachi e Darija Jurak hanno battuto Xu Yifan e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 6-0, 6-3.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (secondo turno)

  Tímea Babos /  Veronika Kudermetova (semifinale) 
  Gabriela Dabrowski /  Cori Gauff (primo turno) 
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (quarti di finale) 
  Alexa Guarachi /  Darija Jurak (vincitrici)

Wildcard 

  Sarah Behbehani /  Çağla Büyükakçay (primo turno)

  Eden Silva /  Rosalie van der Hoek (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2021